Michaux:
 André Michaux (1746  1802), botànic i explorador francès
 Adrien Michaux (* 1977), actor francès
 Agnès Michaux (* 1968, Tours), escriptor
 Alfred Michaux, (1859  1937), advocat, lingüista francès 
 François André Michaux (1770  1855), metge, botànic i explorador francès, fill d'André Michaux
 Henri Michaux (1899  1984), escriptor, poeta i pintor
 Lucette Michaux-Chevry (* 1929, Saint-Claude), polític francès
 Ludovic Michaux (* 1982), jugador rugbi
 Michel Michaux (* 1937), pintor
 Paul Michaux (1854  1923), cirurgià francès
 Pierre Michaux (* 1813)
 Willy Michaux (1913  2002)

Micheaux 
 Oscar (Devereaux) Micheaux (1884  1951), director de cinema, productor, guionista, actor i escriptor

Vegeu també 
 Michaud
 Michaut
 Michau
 Micheau